Єзеро (, ) — південнослов'янський топонім, що означає «озеро».

Єзеро — село в Сливенській області, в складі общини Нова Загора.

Єзеро — населений пункт в общині Бихач.
 Єзеро — населений пункт в общині Какань.
 Єзеро — населений пункт в общині Калиновник.
 Єзеро — населений пункт в общині Коніц.
 Єзеро — село і муніципалітет у Республіці Сербській.

Єзеро — населений пункт в общині Сєниця.
 Єзеро — населений пункт в общині Сокобаня.

Єзеро — поселення в общині Брезовиця, Осреднєсловенський регіон.
 Єзеро — поселення в общині Требнє, регіон Південно-Східна Словенія.

Єзеро Посавсько

Інше 

 Єзеро (кратер) — кратер на Марсі.
 «Єзеро» — чорногорський футбольний клуб.
 НК «Єзеро Медводе» — словенський футбольний клуб.

Див. також 
 Озеро (значення)
 Єзьоро